Kohlhaus steht für:

 Kohlhaus (Fulda), Stadtteil von Fulda, Hessen
 Kohlhaus (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern

Kohlhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Lutz Kohlhaus (* 1961), deutscher Generalmajor der Luftwaffe und Vice Chairman des NATO Air and Missile Defence Committee

Siehe auch:
 Kohlhausen
 Kohlhaussen
 Kohlenhausen